

Sigle 

EVO peut désigner :
 East Village Other, un ancien bimensuel underground américain localisé à New York durant les années 1960.

Abréviation 
Evo peut désigner :
 Evolution Championship Series, un événement américain de sport électronique concernant exclusivement des jeux vidéo de combat en un contre un ;
 Mitsubishi Lancer Evolution, une berline construite par Mitsubishi Motors, apparue en 1992.

Prénom 
Evo est un prénom.

 Evo Morales, président de la Bolivie de 2006 à 2019.

Nom 
Evo peut désigner :
 Evo, un jeu de société créé par Philippe Keyaerts et édité en 2001 par Jeux Descartes ;
 Evo, un magazine mensuel britannique consacré à l'automobile.
 Zone d'Evo, un espace protégé en Finlande
 Evo, un village en Finlande.